Бобро́вникова — женская форма русской фамилии Бобровников.

Известные носители 
 Бобровникова, Владлена Эдуардовна (род. 1987) — российская гандболистка, олимпийская чемпионка.
 Бобровникова, Софья Васильевна (1867—1918) — русский педагог. 
 Бобровникова, Татьяна Андреевна — современный российский историк, специалист по истории Древнего Рима; заслуженный преподаватель МГУ.